Sørup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Sørup Kirke (Rebild Kommune) – en kirke i Sørup Sogn i Rebild Kommune
 Sørup Kirke (Svendborg Kommune) – en kirke i Sørup Sogn i Svendborg Kommune

 Tyskland
 Sørup Kirke (Sydslesvig) – kirke i landsbyen Sørup i Angel, Sydslesvig